Ptychogena är ett släkte av nässeldjur. Ptychogena ingår i familjen Laodiceidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Ptychogena